Спорти́вний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Спортивний провулок — провулок у місті Харків.
 Спортивний провулок — провулок у місті Хмельницький.

Провулки